__БЕЗКН__

Metacheiromyinae (Метачеироминае — „поред Чеиромиса”) је изумрла парафилетска потпородица плаценталних сисара, из изумрле парафилетске породице Metacheiromyidae унутар изумрлог реда Palaeanodonta, која је у периоду раног еоцена је настањивала подручје Сјеверне Америке и Европе. Ову парафилетску потпородицу сисара су чинили родови Metacheiromys и Palaeanodon. Стручни назив за чланове ове парафилетске потпородице сисара је метачеиромини.

Етимологија назива

Опис 
Представници парафилетске потпородице Metacheiromyinae су били полуфосоријални сисари, који су по својој грађи тијела наликовали на представнике Cingulata и Vermilingua. Ови сисари су били мирмекофагни сисари (тј. хранили су се мравима и термитима).

Систематика

Класификација 
Класификација парафилетске потпородице Metacheiromyinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетске потпородице Metacheiromyinae.

Временска распрострањенст родова из парафилетске потпородице Metacheiromyinae унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyidae

Референце